Aimée de Heeren (1903-2006), personnalité brésilienne ;
 Arnold Hermann Ludwig Heeren (1760-1842), historien allemand ;
 Astrid Heeren (1940- ), actrice allemande ;
 Irma Heeren (1967- ), duathlète et triathlète professionnelle néerlandaise ;
 Juan Pardo Heeren (1910-1967), homme politique péruvien ;
 Veerle Heeren (1965- ), femme politique belge.

Autre 
 Château de Heeren, un château en Allemagne.